La poupée Beedibie est un modèle de la marque Corolle (entreprise), créée en 2006. Elle est fabriquée en vinyle, son corps est dur et articulé et ses yeux et cheveux sont peints. 

Il en existe plusieurs versions : 

 Les grands modèles d'environ 30 cm (plutôt lourds à cause du mécanisme interne) sont de trois sortes avec chacun un prénom distinct (les Babette blondes, les Billy hâlés ou bruns) ; ils émettent un gazouillis lorsqu'ils mettent le pouce ou une tétine dans la bouche.

 Des modèles plus petits, qui mesurent 20 cm et n'ont aucune fonction.

 Des modèles métis.

Notes et références

Liens externes 

Poupée
Jouet sorti en 2006